Sandwick ist der Name folgender schottischer Ortschaften:

 Sandwick (Lewis), auf der Insel Lewis
 Sandwick (Orkney), auf der Orkneyinsel Mainland
 Sandwick (Shetland), auf der Shetlandinsel Mainland
 Sandwick (Whalsay), auf der Shetlandinsel Whalsay

Siehe auch:
 Sandwick Beck, ein Fluss im Lake District, Cumbria, England
 Haus von Sandwick